Plaats in Canada
 Abbeville (Manitoba), plaats in de provincie Manitoba

Plaats in Frankrijk
 Abbeville (Calvados), dorp in het departement Calvados
 Abbeville (Somme) (Nederlands: Abbekerke), gemeente in het departement Somme
 Arrondissement Abbeville, arrondissement in het departement Somme
 Abbeville-Saint-Lucien, gemeente in het departement Oise

Plaats in de Verenigde Staten
 Abbeville (Alabama), plaats in de staat Alabama
 Abbeville (Georgia), plaats in de staat Georgia
 Abbeville (Louisiana), plaats in de staat Louisiana
 Abbeville (Mississippi), plaats in de staat Mississippi
 Abbeville (South Carolina), plaats in de staat South Carolina
 Abbeville County, county in de staat South Carolina